Рубен Акопян:
 Акопян, Рубен Казарович (1912—1994) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Акопян, Рубен Карапетович (род. 1955) — армянский государственный и политический деятель, дипломат.